

Уршак — річка у Башкортостані, ліва притока Білої
 Уршак — село, Міякинський район, Башкортостан
 Уршак — селище, Уфимський міський округ, Башкортостан

Див. також 
 Уршакбашкарамали